Marta Fernández, conjunto formado por el nombre propio Marta y el apellido Fernández, puede referirse a

Personajes 
 Marta Fernández Currás (1963-), política española;
 Marta Fernández Farrés (1981-), exbaloncestista española;
 Marta Fernández Miranda, de Batista (1917-2006), primera dama de Cuba (1952-1959);
 Marta Fernández Muro (1950-), actriz española;
 Marta Fernández Vázquez (1973-), periodista española;
 Marta Fernández de Castro (1971-), atleta española;
 Marta Fernández Infante (1994-), nadadora paralímpica española

Otros casos de desambiguación 
 Marta, .
 Fernández, .